Sedliště est un toponyme qui peut désigner :

Sedliště, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Sedliště, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Sedliště, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Sedliště, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Staré Sedliště, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie